

Ambasada RP w Republice Południowej Afryki w Pretorii
 szef placówki: Andrzej Kanthak (ambasador)
 Strona oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Durbanie
 konsul honorowy: Andrzej Kiepiela (język konsula polski, angielski)

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Luandzie (Angola).

Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Rabacie (Maroko).

Ambasada RP w Federacji Rosyjskiej w Moskwie
 szef placówki: Włodzimierz Marciniak (ambasador)
 Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Irkucku
 szef placówki: Krzysztof Świderek (konsul generalny)
 Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie
 szef placówki: Marek Gołkowski (konsul generalny)
 Strona Oficjalna

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu
 szef placówki: Piotr Marciniak (konsul generalny)
 

Instytut Polski w Moskwie
 Radca - dyrektor IP: Dariusz Klechowski
 I sekretarz - z-ca dyrektora IP: Leszek Kazimierski
 

Instytut Polski w Sankt Petersburgu
 dyrektor IP: Natalia Bryżko-Zapór

Ambasada RP w Rumunii w Bukareszcie
 szef placówki: Marcin Wilczek (ambasador)
 Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Câmpia Turzii
 konsul honorowy: Robert Milczarek (język konsula polski, rumuński, angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski, czeski, słowacki)

Instytut Polski w Bukareszcie
 I sekretarz - dyrektor IP: Maja Wawrzyk
Strona Oficjalna

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Nairobi (Kenia).

Konsulat Honorowy RP w Kigali
 konsul honorowy: Charles Ngarambe (język konsula francuski, angielski)

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych